Bose är ett personnamn som förekommer i vitt skilda sammanhang. Som fornnordiskt mansnamn är det känt från en småländsk runinskrift och i titeln på en fornaldarsaga. Som efternamn är det känt från bland annat  Tyskland och Indien. Det tyska namnet kan också ha adelsprefix som von Bose. Det indiska namnet har bengaliskt ursprung och kan även förekomma transkriberat som Basu.

Enligt offentlig statistik tillgänglig i december 2016 hade 32 personer bosatta i Sverige efternamnet Bose. Till övervägande delen hade dessa västliga förnamn. 

Bose kan även vara ett geografiskt namn eller ingå som en del i sådana.

Personer med efternamnet Bose eller med varianter av detta namn
 Banashri Bose Harrison (född 1956), indisk diplomat, ambassadör i Stockholm
 Herbert von Bose (1893–1934), tysk ämbetsman, mördad av nazister
 Jagadish Chandra Bose (1858–1937), indisk fysiker och växtfysiolog
 Lucia Bosè (1931–2020), italiensk skådespelare
 Margrete Bose (1865–1952), dansk-argentinsk fysiker och kemist
 Rahul Bose (född 1967), indisk skådespelare
 Sarat Chandra Bose (1889–1950), indisk nationalistisk politiker, advokat
 Satyendra Nath Bose (1894–1974), indisk fysiker och matematiker 
 Subhas Chandra Bose (1897–1945), indisk nationalistisk politiker och militär ledare

Med transkriptionen Basu
 Bipasha Basu (född 1979), indisk skådespelare och fotomodell
 Chandramukhi Basu (1860–1944), en av de två första kvinnorna med universitetsexamen från Brittiska imperiet. 
 Jyoti Basu (1914–2010), indisk kommunistisk politiker

Källor

Indiska efternamn
Tyska efternamn